Division II i fotboll 1995 var 1995 års säsong av Division II. Precis som de senaste två säsongerna delades division II in i sex 12-lagsserie. De sex seriesegrarna flyttades upp till division I 1996, medan de sex serietvåorna fick spela kvalspel till samma serie. De två sämst placerade lagen i respektive serie degraderades till division III 1996 medan lag 10 i serierna tvingades till kvalspel för att försvara sin division II-plats.

Serier

Förklaring

Norrland

Östra Svealand

Spånga IS tvångsnedflyttades efter säsongen av SvFF p.g.a. ekonomiska oegentligheter.

Västra Svealand

Östra Götaland

Västra Götaland

Södra Götaland

Kval till division I
Omgång 1

|}

Omgång 2

|}
IK Sirius kvarstår i division I, Motala AIF flyttas upp till division I division I 1996, Norrby IF flyttas ned till division II 1995.

Kval till division II

Grupp A

Alnö IF flyttas upp till division II, Morön BK flyttas ned till division III.

Grupp B

Älvsjö AIK kvarstår i division II. IFK Österåker flyttas upp till division II för att fylla den den vakans som uppstått till följd av Spånga IS tvångsnedflyttning.

Grupp C

Ludvika FK kvarstår i division II.

Grupp D

Gullringens GoIF flyttas upp till division II, Nässjö FF flyttas ned till division III.

Grupp E

Kungsbacka BI kvarstår i division II.

Grupp F

Saxemara IF flyttas upp till division II, Ifö/Bromölla IF flyttas ner till division III.

Källor

Fotboll i Sverige 1995
1995
Fotbollssäsongen 1995